Tacy sami (album Lady Pank)
 Tacy sami (album Cree)